La Côte d'Ivoire peut désigner :
 la côte d'Ivoire, un littoral d'Afrique ;
 la Côte d'Ivoire, une colonie française d'Afrique de 1893 à 1960 ;
 la Côte d'Ivoire, une république d'Afrique indépendante depuis 1960.